John Davis peut désigner :

 John Davis (1550-1605), navigateur et explorateur anglais ;
 John Davis (1784-?), navigateur et explorateur américain de l'Antarctique au  ;
 John Davis (1787-1854), gouverneur du Massachusetts ;
  (1795–1890), gouverneur de Hong Kong ;
 John Davis Long (1838-1915), homme politique américain ;
 John W. Davis (1873-1955), candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine de 1924 ;
  (1906-1993), producteur de films, président de la Rank Organisation ;
 John Davis (1921-1984), champion olympique américain d'haltérophilie ;
 John Davis (1954-), producteur de films américain ;
 John A. Davis (1963-), producteur de films américain ;
  (1974-), ancien membre du groupe Superdrag ;
 John Newsom-Davis (1932-2007), neurologue britannique.

Pseudonyme 

 Robert Searle (?-1674), boucanier et pirate anglais.